Ализо — в Германии крепость римской империи; была основана в 11 году до н. э. Друзом Старшим у впадения реки Елизо в Лупию (Липпе) с целью иметь точку опоры внутри, между жилищами бруктеров, каттов, херусков и сигамбров.

История

Была разрушена германцами после поражения Публия Вара в 9 году нашей эры в Битве в Тевтобургском Лесу, но в 15 году вновь восстановлена римлянами.

Через год Ализо была осаждена германцами и освобождена Германиком, а в 47 году римляне отказались от неё навсегда.

Пока римляне вели войны внутри Германии, Ализо была для них важной точкой опоры. Сообщение с Рейном происходило по прикрытой шанцами военной дороге вдоль реки Липпе.

Споры о месторасположении замка 
Относительно положения замка было много споров:

 по Ледебуру, Ализо была расположена в окрестностях впадения р. Гленне и Лизе в р. Липпе, в нынешнем церковном округе Лисборн, и принадлежала к древней стране бруктеров;
 другие исследователи предполагали, что Алибо — теперешний Эльзен близ Падерборна, и отождествляли речку Альме с Елизо, например Гиферс;
 в противоположность ему Эсселден старался доказать, что древний замок Ализо лежал у соединения р. Азе и Липпе, неподалёку к западу от Гамма;
 Гюльзенбек переносил место, где стояла крепость, в окрестность между Люнен и Вальтроп, следовательно, около 10—12 км к северу от Дортмунда;
 по Зондермюлену, замок Алибо стоял на соединении рек Гленне и Лизе с р. Липпе.

Примечания

Литература 
 Ализо // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1861.

Ссылки 
 

Исчезнувшие крепости
Римская империя